Antonio Rodilla puede hacer referencia a:
Antonio Rodilla Zanón, (1897-1984), sacerdote católico español.
Antonio Rodilla (1909-1983), empresario español.